Половец — представитель половецкой народности мужского пола (женская форма — половчанка).

Персоналии 
 Половец, Александр Борисович (род. 1935) — советский, а позднее американский издатель, писатель, публицист и общественный деятель.
 Половец, Иван Кузьмич (1908—1985) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Половец, Семён (до 1613—после 1671) — украинский военный и политический деятель, сподвижник гетмана Правобережной Украины Петра Дорошенко, тесть гетьмана Мазепы.
 Половец Стэн  (род. 1963 г.) — российско-американский бизнесмен и меценат.

Топоним 
 Половец — река в России, протекает в Вологодской области, в Кичменгско-Городецком и Великоустюгском районах.